Sheffield Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Sheffield Island (Connecticut)
 Sheffield Island (Georgia)
 Sheffield Island (Wyoming)